Gai Juli Cornut Tertul, cònsol el 101.
 Sext Sulpici Tertul, cònsol el 158.
 Publi Juli Escàpula Tertul Prisc, cònsol el 195.